Joe Brown – alpinista britannico
 Joe Brown – cantante britannico
 Joe Brown – cestista
 Joe Brown – giocatore di football americano statunitense
 Joe Brown – pugile statunitense
Joe Brown (1884-1965) – attore statunitense
Joe E. Brown (1892-1973) – attore statunitense
Joe Brown Jr. (1921-2001) – attore statunitense